Adulyadej ist ein Namensbestandteil folgender Personen:

 Bhumibol Adulyadej (1927–2016), thailändischer König (Rama IX.)
 Mahidol Adulyadej (1892–1929), thailändischer Kronprinz, Vater von Bhumibol Adulyadej